Кукобойское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Первомайском районе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — село Кукобой.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

Население

Состав сельского поселения

Административное деление 
Сельское поселение образовано на территории пяти сельских округов.

 Крутовский сельский округ 
Включает в себя 12 деревень.
 Деревни: Алёшино, Алюнино, Беляевское, Вараково, Грибунино, Исаково, Малино, Мятлево, Погорелка, Пустынь, Сальково, Ченково.

 Кукобойский сельский округ 
Включает в себя 1 село и  22 деревни.
 Село: Кукобой.
 Деревни: Аниково, Большое Ивановское, Вараково, Ватолино, Высоково, Дор, Дресвянка, Дубасово, Захарьево, Кузьминское, Панкино, Починок, Рябинки, Тетеря, Титово, Токарёво, Тютрюмово, Фомино, Хабарово, Юдинка, Юшково, Яшканово.

 Новинковский сельский округ 
Включает в себя  25 деревень.
 Деревни: Алексино, Белое, Большое Ескино, Горилец, Данилов Починок, Денисово, Дор-Крюки, Екимовское, Ефимовское, Ивандино, Игумново, Карамышево, Карповское, Кривцово, Кубье, Кульсеево, Надеево, Нестерцево, Новинка, Нофринское, Паршино, Пеньково, Спицино, Старое Село, Тарасово.

 Семеновский сельский округ 
Включает в себя 1 посёлок, 3 села и 23 деревни.
 Посёлок: Ухтомский.
 Сёла: Всехсвятское, Семеновское, Трофимовское.
 Деревни: Анкудиново, Большое Фоминское, Васьянка, Великое Село, Вертково, Воронцово, Демидково, Дмитриевка, Душилово, Дыланово, Евлашево, Коровино, Красново, Летнево, Малое Фоминское, Меленка, Никитино, Новинка, Плосково, Решетники, Ушаково, Хлестово, Шульгино.

 Урицкий сельский округ 
Включает в себя  2 села и 31 деревню.
 Сёла: Николо-Ухтома, Погорелово.
 Деревни: Балуйки, Барышка, Вязовка, Глядинец, Долгоруково, Ескино, Заемье, Займа, Заречное, Звягино, Зогзино, Ивановское, Княжий Починок, Кобылино, Костромка, Красный Холм, Кузьмищево, Матвейцево, Медведково, Менчаково, Оносово, Ошомово, Павликово, Парфеньево, Савкино, Терехово, Тимово, Ухтомский Починок, Федорино, Хохраково, Юрьевское.

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Ярославской области
Сельские поселения Ярославской области